Alessandro Piccinelli (1975) – fumettista italiano
 Alessandro Piccinelli (1997) – pallavolista italiano
 Andrea Piccinelli, detto Andrea del Brescianino (1486 circa-1525 circa) – pittore italiano
 Antonio Piccinelli, (1816-1891) – pittore e collezionista;
 Bernardino Dino Maria Piccinelli (1905-1984) – vescovo cattolico italiano
 Enea Piccinelli (1927) – politico italiano
 Enrico Piccinelli (1964) – politico italiano
 Ercole Piccinelli ((1804-1889) – politico italiano
 Franco Piccinelli (1933-2014) – scrittore e giornalista italiano
 Nino Piccinelli (1898-1984) – compositore, scrittore e giornalista italiano